Haemobaphes är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Japetus Steenstrup och Christian Frederik Lütken 1861. Haemobaphes ingår i familjen Pennellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Haemobaphes